Юлиус Леопольд Фредрик Крон (; 19 апреля 1835, Выборг, Великое княжество Финляндское — 28 августа 1888, Выборг) — финский фольклорист, поэт и переводчик, немец по происхождению.

В 1862 году окончил Гельсингфорсский университет, где защитил диссертацию «Финская поэзия в период шведского господства» (). Преподавал в университете финский язык, с 1885 года — профессор. Изучал финский эпос, разработав собственный локально-исторический метод, получивший дальнейшее развитие в трудах его сына.

Под различными псевдонимами, призванными затенить немецкое происхождение, занимался литературной деятельностью. Переводил на финский язык, в частности, стихи Йохана Людвига Рунеберга и романы Вальтера Скотта, опубликовал ряд собственных стихотворных произведений, редактировал литературный журнал.

28 августа 1888 года трагически погиб в Выборгском заливе при крушении яхты. Похоронен на Сорвальском кладбище в .

Семья 
 Сын —  (1863—1933), фольклорист.
 Сын — Ильмари Крон (1867—1960), композитор, музыковед.
 Дочь — Айно Каллас (1878—1956), писательница.

Примечания

Ссылки 
 

Жертвы кораблекрушения
Журналисты Выборга
Писатели Выборга
Фольклористы Финляндии